Марбург:

 Марбург — інфекційне захворювання (геморагічна гарячка Марбург).
 Марбург — вірус.
 Марбург — місто в Німеччині.
 Марбург — німецький футбольний клуб з однойменного міста.